Telurit ima više značenja.

 Telurit (jon)
 Telurit (mineral), mineralna forma telurijum dioksida